

Cinema 
 Young Guns - Giovani pistole (Young Guns) – film del 1988 diretto da Christopher Cain
 Young Guns II - La leggenda di Billy the Kid (Young Guns II) – film del 1990 diretto da Geoff Murphy

Musica 
 Young Guns  – gruppo musicale britannico
 Young Guns (Go for It!)  – singolo degli Wham! del 1982, dall'album Fantastic
 Young Guns  – singolo di Lewi White del 2011